Lilly unter den Linden ist der Titel von:
 Lilly unter den Linden (Film), einem Film von 2002
 Lilly unter den Linden (Roman), einem Roman, der den Film als Vorlage hat.